Seife oder Seifen steht für:

 Seife, ein Stoff zum Lösen von Fetten
 Verseifung, die basische Hydrolyse eines Esters
 Seife (Geologie), eine Erz- oder Mineralienlagerstätte
 Seifen als forstliche Entwässerungsgräben in den Wäldern des Oberwesterwaldes in Rheinland-Pfalz
 Siepen (Geographie), eine Bezeichnung aus dem Mittelniederdeutschen für ein Bachtal

Seifen (zumindest im Gebiet der mittleren Sieg von mittelhochdeutsch Siefen für ein Bachtal) ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Seifen (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Ortschaften:
 Seifen (Buchholz), Ortsteil von Buchholz (Westerwald), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Seifen (Dippoldiswalde), Ortsteil von Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Seifen (Forst), Ortsteil von Forst, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Seifen (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Seifen (Mehren), Ortsteil von Mehren, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Seifen (Morsbach), Ortsteil von Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Seifen (Waldbröl), Ortsteil von Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Seifen (Windeck), ehemaliger Ortsteil der historischen Gemeinde Rosbach, heute Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Seifen, deutscher Name von Ryžovna, früher Sejfy, heute Ortsteil von Boží Dar, Bezirk Karlsbad, Karlsbader Region, Tschechien

Gewässer:
 Seifen (Holper Bach), rechter Zufluss des Holper Bachs bei Seifen, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz, Grenzbach zur Gemeinde Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Seifen ist ein Familienname: 
 Helmut Seifen (* 1953), deutscher Politiker (AfD)
 Wolfgang Seifen (* 1956), deutscher Organist

Siehe auch:
 Seiffen/Erzgeb.
 Seifner